Coles Hill steht für:

 Coles Hill (Virginia), Ort im Pittsylvania County im US-Bundesstaat Virginia

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Coles Hill (Maine)	
 Coles Hill (Massachusetts)	
 Coles Hill (New York)	
 Coles Hill (Hügel, Virginia)